Betty Stöve e Wendy Turnbull hanno battuto in finale Billie Jean King e Martina Navrátilová 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (finale)
 Rosie Casals /  Chris Evert (semifinali)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (primo turno)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (primo turno)
 Dianne Balestrat /  Marise Kruger (quarti di finale)
 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (terzo turno)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (secondo turno)

 Laura duPont /  Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Regina Maršíková /  Renáta Tomanová (terzo turno)
 Tracy Austin /  Kathy May-Teacher-Paben (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1979